

Первенець — селище, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Первенець — присілок, Струго-Красненський район, Псковська область

Первенець — село, Вознесенський район, Миколаївська область